MUF eller muf kan syfta på: 

 MUF – ett liberalkonservativt ungdomsförbund. se Moderata ungdomsförbundet
 MUF – den högsta frekvens som en radiosignal kan ha för utbredning via jonosfären, se Maximum Usable Frequency
 MUF – IATA-kod för en flygplats i Indonesien, se Muting Airport
 MUF – trafikplatssignatur för Manchester United Football Ground railway station
 muf (m.u.f.) – ett tillägg till namnet för enskild firma, se Enskild firma